Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1952 in Helsinki.

Zevenentwintig landen hadden zich ingeschreven voor het Olympisch toernooi. Omdat Mexico (dat in de voorronde had geloot tegen Noorwegen) en Saarland (dat in de voorronde had geloot tegen Oostenrijk) zich terugtrokken namen er vijfentwintig landen deel. Hierdoor waren er negen wedstrijden in de voorronde nodig.

Mannen

Voorronde 

Saarland en Mexico trokken zich terug.

Eerste ronde

Kwartfinales

Halve finales

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking

Bronnen 
 RSSSF: Olympisch voetbaltoernooi heren 1952

Voetbal
1952
Voetbal in 1952